Сергей Вяземский:
 Вяземский, Сергей Александрович (1847—1923) — российский государственный деятель, томский губернатор.
 Вяземский, Сергей Иванович (1743—1813) — действительный тайный советник.